Дом-музей И. К. Калашникова — музей в селе Шаралдай Мухоршибирского района Бурятии, на родине Народного писателя республики Исая Калистратовича Калашникова.

Дом-музей объединён с туристическим комплексом «Семейское подворье», вход в который открывают старинные ворота семейской усадьбы. На территории комплекса находятся два здания, памятник писателю, постройки хозяйственного двора. Одно из зданий — рубленная деревянная изба, в которой собраны предметы быта, обычно находящиеся в обиходе семейских: старинные вещи, утварь. В другом здании, литературном отделе, хранится драгоценное наследие писателя: рукописи, книги, пишущая машинка «Рейнметалл», фотографий о жизни и творческом пути И. К. Калашникова и его личные вещи. Экспонаты переданы в музей вдовой писателя — Екатериной Викторовной Калашниковой. 
 
На базе музея заложена традиция проведения Калашниковских чтений, работает литературное объединение имени И. К. Калашникова. На территории комплекса действует гончарная мастерская, где можно слепить из глины кухонные изделия, отведать душистого хлеба и оладий из русской печи, услышать неповторимые семейские напевы, познакомиться с обрядовой культурой.

Расстояние от города Улан-Удэ — 121 км.

Время работы — с 9 до 13 часов, выходные дни — суббота и воскресенье.

Литература 
Музеи Бурятии. Путеводитель. - Министерство культуры и массовых коммуникаций РБ. Улан-Удэ. 2007.

Калашников
Калашников
Музеи Бурятии
Дома-музеи России